Това е списък за 88-те съвременни съзвездия, подредени по площта им на небето, измерена в квадратни градуси.

Забележка:
* Змия разделена на две части: Глава на Змията (Serpens Caput, 429 кв. градуса) и Опашка на Змията (Serpens Cauda, 208 кв. градуса).

Съзвездия